Mikayla Mendez (* 29. August 1980 in Burbank, Kalifornien als Melissa Padilla) ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin.

Karriere 
Mikayla Mendez ist mexikanischer Herkunft; sie begann ihre Karriere 2003 im Alter von 23 Jahren. Seitdem hat sie in über 210 Filmen mitgewirkt.

Zunächst war sie nur unter dem Namen ‚Mikayla‘ bekannt, bis sie 2008 einen Vertrag bei Wicked Pictures als erste Latina unterschrieb. Sie war sechsmal bei den AVN Awards nominiert und konnte einmal den Preis in der Kategorie „Best Group Sex Scene“ gewinnen. Im Film 2040 spielt sie eine Hauptrolle und ist in zwei Szenen zu sehen, einem Threeway mit Jerry und Mick Blue und einer Group Sex Scene, welche mit dem AVN Award ausgezeichnet wurde.

Sie hat bereits für mehrere Produktionsstudios wie Wicked Pictures, Penthouse, Bang Bros, Adam and Eve, Hundies und Vivid gearbeitet. Sie arbeitete auch unter den Namen Mikayla, Mckayla, Mrs. Mikayla, Makayla oder Mikayla Cox.

Filmografie (Auswahl) 

 2004: Jack’s Playground 10
 2004: Babes Illustrated 14
 2006: Big Giant Titties 3
 2007: Coming Home 2007
 2007: Girlvana 3
 2007: No Man’s Land 43
 2007: Operation: Desert Stormy
 2008: Bad Girls
 2008: Big Tits at Work 2
 2008: Cheating Wives Tales 11
 2009: Couples Camp
 2009: The Mikayla Chronicles
 2009: Mikayla’s Mind
 2009: No Man’s Land 45
 2010: 2040
 2014: Monster Curves 24

Auszeichnungen & Nominierungen 
 2008: AVN Award – Nominierung in der Kategorie: Unsung Starlet of the Year
 2009: AVN Award – Nominierung in der Kategorie: Best All-Girl 3-Way Sex Scene – No Man’s Land 43 mit Audrey Bitoni und Vic Sinister
 2009: AVN Award – Nominierung in der Kategorie: Best Group Sex Scene – The Wicked
 2010: AVN Award – Nominierung in der Kategorie: Best All-Girl 3-Way Sex Scene – 2040 mit Jessica Drake und Kaylani Lei
 2010: AVN Award – Nominierung in der Kategorie: Best Threeway Sex Scene – 2040
 2010: AVN Award „Best Group Sex Scene“ für 2040

Weblinks

Einzelnachweise 

Pornodarsteller
Träger des AVN Award
Pseudonym
US-Amerikaner
Geboren 1980
Frau